Адміністративно-територіальна одиниця України та Білорусі:
 Краснопільський район — , Могильовська область.
 Краснопільський район — , Сумська область.